Palhinha, właśc. Vanderlei Eustáquio de Oliveira (ur. 1950) – brazylijski piłkarz i trener
 Palhinha, właśc. Jorge Ferreira da Silva (ur. 1967) – brazylijski piłkarz